Farming bezeichnet:

 den internationalen (aus dem englischen stammenden) Fachbegriff für Landwirtschaft; u. a.:
 Dry Farming, Anbaumethode im Bereich Trockengrenze des Regenfeldbaus 
 Industrial Farming, Industrielle Landwirtschaft
 Klimafarming, landwirtschaftliche Methoden für die Reduktion klimaschädlicher Gase
 Organic Farming, Organischer Landbau; siehe auch Biologisch-dynamische Landwirtschaft
 Precision Farming, Präzisionslandwirtschaft
 Shrimp Farming, Garnelenzucht
 Strip Farming, Streifenanbau

 ein Begriff aus Rollenspielen, der das Sammeln und Horten von Items bezeichnet; z. B. in MMORPG